Herrarnas 50 meter bröstsim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 17 och 18 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av amerikanska Nic Fink efter ett lopp på 25,38 sekunder, vilket blev ett nytt mästerskapsrekord samt rekord i Amerika. Silvret togs av italienska Nicolò Martinenghi och bronset togs av Martinenghis landsman Simone Cerasuolo.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Följande nya rekord noterades under mästerskapet:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 17 december klockan 12:51.

Omsimning
Omsimningen startade den 17 december klockan 13:33.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 17 december klockan 21:17.

Final
Finalen startade den 18 december klockan 20:01.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022